Финал Кубка Хорватии по футболу 2010 года — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2009/10, в котором встречались «Хайдук» из Сплита и «Шибеник». Двухматчевое противостояние закончилось победой «Хайдук» с общим счётом 4-1.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2010
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2010 году
Апрель 2010 года
Спортивные соревнования в Сплите
Май 2010 года
События 5 мая
Спорт в Шибенике